

Presentación previa 

El sudafricano Rik de Voest es el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El australiano Samuel Groth ganó el título, derrotando al croata Ante Pavić en la final, 7–63, 6–2.

Cabezas de serie 

 Rajeev Ram (Cuartos de final)
 Yūichi Sugita (Semifinales)
 Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
 '''Samuel Groth (Campeón)

<ol start="5">
  Bobby Reynolds ''(Primera ronda)
  Andreas Beck ''(Cuartos de final)
  Vincent Millot ''(Segunda ronda)
  Niels Desein (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Rimouski 2014